Световното първенство по волейбол за мъже 2018 се провежда от 9 до 30 септември 2018 година в България и Италия.

За пръв път домакини на събитието с 2 държави. Подобно на предишното издание, 24 отбора участват в турнира. Полуфиналите и финалите на турнира се провеждат изцяло в Италия – в олимпиюйския дворец на спорта (Паласпорт Олимпико) в Торино.

Участници

Зали

Първи кръг 
 Времената на групи A и C са в Централно европейско време (UTC+02:00).
 Времената на групи B и D са в Източно европейско време (UTC+03:00).
 Първите четири отбора от всяка група се класират за следващия кръг.

Група A 

|}

|}

Група B 

|}

|}

Група C 

|}

|}

Група D 

|}

|}

Втори кръг 
 Групите се подреждат спрямо точките получени от първия кръг, които се запазват.
 Времената на група E и F са в Централно европейско време (UTC+02:00).
 Времената на групи G и H са в Източно европейско време (UTC+03:00).
 За финала се класират отборът класирал се на първо място във всяка група и топ 2 на най-добре класираните втори отбори.

Група E 

|}

|}

Група F 

|}

|}

Група G 

|}

|}

Група H 

|}

|}

Класиране на най-добрите втори отбори 
 Двата най-добри втори отбори се класират напред за трети кръг

|}

Трети кръг 
 Всички времена са в Централно европейско време (UTC+02:00).
 Първите два отбора от всяка група се класират за полуфиналите.

Група I 

|}

|}

Група J 

|}

|}

Финален кръг 
 Всички времена са в Централно европейско време (UTC+02:00).

Полуфинали 

|}

Мач за трето място 

|}

Финал 

|}

Крайно класиране

Вижте също 
 Световно първенство по волейбол за жени 2018

Източници

Външни препратки 
  Официален уебсайт

Световни първенства по волейбол
Състезания по волейбол в България
Волейбол в Италия
Спорт в Торино
2018 година в България